Castle Rock State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Castle Rock State Park (Illinois)
 Castle Rock State Park (Kalifornien)